Прохорчук — фамилия.

Известные носители:
 Прохорчук, Виктор Александрович (1975—2014) — участник Евромайдана, погиб во время февральских противостояний в Киеве. Герой Украины (2014, посмертно).
 Прохорчук, Егор Борисович (род. 1971) — российский учёный, специалист в области медицинской геномики, член-корреспондент РАН (2022).